Бонуа́ () — город на юго-востоке Кот-д’Ивуара, на территории области Сюд-Комоэ. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части области, на левом берегу реки Комоэ, на расстоянии приблизительно 250 километров к юго-востоку от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 74 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 21 154 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Абиджан.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара